El Torneig de Gstaad 2010, oficialment conegut com a Allianz Suisse Open Gstaad 2010, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost de 2010 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010